Audric est un personnage imaginaire issu du monde de fiction des Royaumes oubliés, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. À l'origine, le personnage est née de la série de livres "dont vous êtes le héros" 1 contre 1, lancé dans les années 1980 par Donjons et Dragons. Il apparait ensuite dans la Trilogie des Ombres puis dans La Quête d'Arkane.

Présentation 

Tout comme Arkane les compétences d'Audric pour l'herboristerie l'ont amené à se passionner pour l'alchimie, dans tous ses aspects. Tout comme Arkane, il apprit la magie profane et s'est spécialisé dans la transmutation par glyphe. Il est aussi devenu doué dans la fabrication de potions et s'est également lancé dans une quête de savoir. Mais la ressemblance s'arrête là, car Audric est l'antithèse d'Arkane. Si Arkane subtilise le bien d'autrui (même s'il est parfois assez culotté pour le remettre en place après étude), Audric préfère chercher dans les cités en ruines et les temples abandonnés les trésors de connaissance que plus personne ne viendra réclamer. Si de l'alchimie Arkane s'est trouvé une affinité pour les ombres, Audric s'est passionné lui pour la lumière. Si Arkane s'est intéressé à la création de créatures artificielles, Audric s'est spécialisé dans l'artillerie et les inventions originales. Pourtant lorsque ces deux hommes se sont rencontrés, ils se sont appréciés presque immédiatement, tout en gardant une certaine rivalité. Audric a plusieurs fois croisé la route d'Arkane, mais il suit ses propres buts. Sa quête de savoir est une quête de vengeance, car la forêt où il vivait ainsi que sa communauté de druides ont été éradiqués par les non-morts. Seul survivant, il cherche depuis dans l'alchimie le moyen efficace de tous les anéantir.

Compétences 

Audric est un maître de la lumière, ce qui lui permet de générer une aura lumineuse affectant les non-morts, de décharger un rayon lumineux concentré ou de devenir invisible. Il n'est pas d'une grande agilité pour les acrobaties mais n'a pas son pareil pour repérer et désamorcer les pièges. Ses capacités de druide lui sont utiles pour évaluer les dangers naturels et se préparer en conséquence. C'est aussi un artificier très doué et un inventeur de talent. Son atelier est rempli d'inventions parfois farfelues, souvent en rapport avec l'optique et la lumière. Le troisième-bras, la longue-vue escamotable, le lance-grappin, le gantelet de foudre, la lentille de chauffage, le heaume de vision nocturne, la baliste à répétition ou encore le Charavoile font partie de ses créations. Il a pour compagnon Arfax (un gros chien mécanique volant), Nohll (un chien-lune) et chevauche souvent un aigle géant. Plus tard Swift l'intrépide le rejoindra en tant qu'assistante. En ce qui concerne les armes il sait manier : l'épée courte, le cimeterre, la masse, le bâton, l'arc court et l'arbalète. Mais il préfère de loin utiliser ses inventions. Audric : Druide 5/Roublard 3/Mage Alchimiste 9 (Mage 1/Maître de la lumière 3/Artificier 5).

Les Druides de Lantan vénéraient essentiellement le soleil et la lumière. Contrairement aux autres druides, ils ne gagnaient pas de capacité de transformation animale mais bénéficiaient à la place de Glyphe Runique (équivalent divin de Glyphe Magique du Géomètre) ainsi que du pouvoir Invisibilité un certain nombre de fois par jour (comme avec Forme Animale). Avec l'expérience ils gagnaient Invisibilité Suprême (Niv 8) puis les mêmes dons qu'un Lanceur de Runes (toujours à la place de Forme Animale) jusqu'au don Quintessence des Runes (Niv. 20).

Personnage des Royaumes oubliés
Magicien ou sorcier de fiction